Miejscowości w USA:
 Patrick – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chesterfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Patrick (ang. Patrick County) – w stanie Wirginia
Inne:
 Patrick – film z 2004
 Patrick – przedsiębiorstwo produkujące obuwie i odzież sportową, założone w 1892 roku.

ca:Patrici
el:Πατρίκιος (αποσαφήνιση)
fr:Patrick
ja:パトリック
pt:Patrick
ru:Патрик